Rönnharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnharun, Nagu, Åboland, 
 Rönnharun (vid Koö, Raseborg), Nyland, 
 Rönnharun (söder om Strömsö, Raseborg), Nyland,

Se även
Rönnharu
Rödharun
Norra Rönnharu
Södra Rönnharun

Robotskapade Finlandförgreningar